Warrenton kan syfta på:

Sydafrika
 Warrenton, Norra Kapprovinsen – en stad i Norra Kapprovinsen

USA
 Warrenton, Georgia
 Warrenton, Missouri
 Warrenton, North Carolina
 Warrenton, Oregon
 Warrenton, Virginia